

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Peter Brabeck-Letmathe (1944- ), dirigeant d'entreprise ;
 Jobst Edmund von Brabeck, (1619-1702), évêque allemand ;
 Johann Karl Theodor von Brabeck, (1738-1794),  évêque allemand ;

Homonymie
Homonymie de patronyme